Putten comune della Gheldria (Paesi Bassi)
 Putten isola dell'Olanda Meridionale (Paesi Bassi)